Tiexi betyder "väster om järnvägen"  och kan syfta på följande stadsdistrikt i Manchuriet i nordöstra Kina:

Tiexi, Anshan, ett stadsdistrikt i Anshan;
Tiexi, Shenyang, ett stadsdistrikt i Shenyang;
Tiexi, Siping, ett stadsdistrikt i Siping.

WP:Projekt Kina